IVR:

 Занурення (віртуальна реальність) (Immersive virtual reality) —
 Інтерактивна голосова відповідь (Interactive voice response) — інтерфейс, який дозволяє користувачеві з допомогою голосу та, в багатьох випадках, апаратних засобів (як правило, таким «засобом» є клавіатура телефону) спілкуватися з комп’ютеризованою системою.
 Розпізнавальні знаки автотранспортних засобів країн світу (International vehicle registration) — 

Акроніми